Гитлерюгенд:

 Гитлерюгенд — молодёжная организация военизированного типа в нацистской Германии.
 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» — танковая дивизия войск СС, большинство военнослужащих которой были воспитанниками организации «Гитлерюгенд» 1926 года рождения.